
Керч — місто в Автономній Республіці Крим.

Споруди 
 Керч — аеропорт у східному Криму, на західній околиці однойменного міста.
 Керч — станція Придніпровської залізниці.
 Керч — фортеця в Криму на мисі Ак-Бурун.

Кораблі 
 «Керч» (1915—1960) — річковий монітор типу «Енс». В СРСР відносився до типу «Азов».
 «Emanuele Filiberto Duca d'Aosta» («Керч») (1935—1959) — військовий корабель, головний легкий крейсер типу «Дука д'Аоста» Королівських ВМС Італії за часів Другої світової війни. В післявоєнний час — у складі радянського ВМФ.
 «Керч» (1974—2015) — великий протичовновий корабель проекту 1134Б . Названий на честь міста-героя Керч.
 «Керч» (1979—2004) — середній морський танкер проекту «Дубна», який входив до складу Військово-морських сил України. Мав бортовий номер U758.

Інше 
 Керч Оксана (1911—1991) — українська письменниця, публіцистка, громадська діячка.
 2216 Керч — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Керч-Єнікальське градоначальництво
 Керч-Єнікальський канал
 Керч-Південна
 Керч-Порт
 Місто-герой Керч (монета)
 Керча

Українські прізвища